Єгер — спеціаліст-мисливець, що керує полюванням, а також спеціаліст, що веде облік фауни у лісах, національних парках та здійснює нагляд за нею.
 Єгер — спеціально тренований солдат для ведення воєнних дій у природних умовах, переважно в горах.

 «Єгер» — радянський короткометражний чорно-білий телефільм 1959 року.
 «Єгер» — фільм 1980 року
 «Єгер» — фільм 2004 року

Див. також 
 Єгер (прізвище)
 Єгермейстер